Schepke ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schepke (1935–2017), deutscher Olympiasieger im Rudern
 Joachim Schepke (1912–1941), deutscher U-Boot-Kommandant
 Kraft Schepke (* 1934), deutscher Olympiasieger im Rudern